Клем:
 Клем, Джон Линкольн — один из самых молодых солдат, участвовавших в Гражданской войне США.
 Клем, Митч — американский автор комиксов.